Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Gorszkow – rosyjski piłkarz
 Leonid Gorszkow – radziecki polityk
 Łukasz Gorszkow – polski piłkarz
 Siergiej Gorszkow – radziecki dowódca wojskowy, dowódca floty radzieckiej.
 Michaił Gorszkow – białoruski nazistowski zbrodniarz wojenny

Inne:
 Admirał Gorszkow – radziecki, następnie rosyjski krążownik lotniczy